Área micropolitana de Jacksonville podría referirse a:

 Área micropolitana de Jacksonville (Illinois)
 Área micropolitana de Jacksonville (Texas)